Нивен — фамилия. Известные носители:
 Нивен, Айвен (1915—1999) — канадско-американский математик, специалист в теории чисел.
 Нивен, Барбара (род. 1953) — американская актриса.
 Нивен, Дэвид (1910—1983) — английский киноактёр, по происхождению — шотландец.
 Нивен, Ларри (род. 1938) — американский писатель-фантаст.